Briza of trilgras, een geslacht uit de grassenfamilie
Bříza (doorverwijspagina)